

Тупадли — село в гміні Вельґе Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Тупадли — село в гміні Іновроцлав Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Тупадли — село в гміні Злотники-Куявські Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Тупадли — село в гміні Кциня Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Тупадли — село в гміні Дробін Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Тупадли — село в гміні Владиславово Пуцького повіту Поморського воєводства